Урусовское сельское поселение, Урусовское муниципальное образование — муниципальное образование в Ртищевском муниципальном районе Саратовской области России. Административный центр — поселок Ртищевский Образовано в 2006 году.

Населенные пункты 
 посёлок Ртищевский
 деревня Александровка
 посёлок Бакунинский
 посёлок Братство
 посёлок Выдвиженец
 посёлок Заря Социализма
 село Ивано-Кулики
 посёлок имени Крупской
 село Курган 1-й
 деревня Нестеровка
 село Нижнее Голицыно
 посёлок Новостройка
 деревня Перепутинка
 посёлок Раево-Воскресенский
 деревня Свищёвка
 посёлок Стройиндустрия
 посёлок Точка 1-я
 посёлок Труд Тридцати
 село Урусово
 деревня Чадаевка

Примечания

Ссылки 
 Закон Саратовской области «О муниципальных образованиях, входящих в состав Ртищевского муниципального района»

Муниципальные образования Ртищевского района
Сельские поселения Саратовской области